FJI steht für:

 das ISO 3166-Länderkürzel für den Inselstaat Fidschi
 Fiji Airways, die internationale Fluggesellschaft der Fidschi-Inseln (ICAO-Code)

FJI